

Astronomia
 16267 Mcdermott – asteroide della fascia principale

Persone
 Alice McDermott (1953) – scrittrice statunitense
 Andrew McDermott (1966-2011) – cantante britannico
 Andy McDermott (1974) – giornalista e scrittore britannico
 Anne-Marie McDermott (1963) – pianista statunitense
 Bobby McDermott (1914-1963) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Charlie McDermott (1990) – attore statunitense
 Conor McDermott (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Donald McDermott (1929) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense
 Doug McDermott (1992) – cestista statunitense
 Dylan McDermott (1961) – attore statunitense
 Greg McDermott (1964) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Jim McDermott (1936) – politico statunitense
 Marc McDermott (1881-1929) – attore australiano
 Nora McDermott (1927-2013) – cestista, allenatrice di pallacanestro e pallavolista canadese
 Paul McDermott (1962) – attore, personaggio televisivo, scrittore e cantante australiano
 Sean McDermott (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Sean McDermott (1974) – allenatore di football americano statunitense
 Sean McDermott (1976) – giocatore di football americano statunitense
 Terry McDermott (1940) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio e giudice di gara statunitense
 Terry McDermott (1951) – allenatore ed ex calciatore inglese
 Terry McDermott (1951) – giocatore di baseball statunitense

Altro
 Lee McDermott – personaggio di Desperate Housewives
 Margaret McDermott Bridge – ponte di Dallas, Stati Uniti d'America, progettato da Santiago Calatrava